Сифуэ́нтес () — испанская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Сифуэнтес, Кристина (род. 1964) — испанский политик.
 Сифуэнтес, Хосе (род. 1999) — эквадорский футболист.
 Сифуэнтес Парада, Роберто (род. 1957) — испанский шахматист.

Топоним 
 Сифуэнтес — муниципалитет в Испании, входящий в провинцию Гвадалахара автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча.
 Сифуэнтес — муниципалитет и город на Кубе, входящий в провинцию Вилья-Клара.